А́лекс Ха́ррис (; 6 февраля 1994, Эдинбург, Шотландия) — шотландский футболист. Полузащитник шотландского клуба «Эдинбург Сити».

Карьера 
Начинал играть в футбол в любительской команде «Civil Service Strollers F.C.». Именно там его заметили селекционеры «Хиберниана», и в 2003 году он начал заниматься в академии клуба. Спустя девять лет он провёл первый матч за «хибс», 6 октября 2012 выйдя на замену в игре против «Данди». В январе 2013 года подписал новый контракт с командой до 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хиберниана»

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Куин оф зе Саут»
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Эдинбург Сити»